Avic peut faire référence à :

 le mont Avic, un pic pyramidal, situé dans la haute vallée de Champdepraz ;
 AVIC, un constructeur aéronautique chinois.